Жа́воронков — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Жаворонкова Мирослава Іллівна — заслужена майстриня народної творчості України

Чоловіки 
 Жаворонков Аркадій Федорович (1920—1979) — радянський волейболіст
 Жаворонков Валерій Павлович (1940) — український графік, заслужений працівник культури України
 Жаворонков Василь Гаврилович (1906—1987) — Герой Радянського Союзу
 Жаворонков Микола Михайлович (1907—1990) — радянський учений у галузі неорганічної хімії та хімічної технології
 Жаворонков Семен Федорович (1899—1967) — маршал авіації
 Жаворонков Михайло Борисович (1969—2022) — український ілюзіоніст, актор, режисер
 Жаворонков Сергій Володимирович (1977) — російський політичний діяч, економіст

Примітки 

Російські прізвища